Володар D (д/н — 680-ті) — ахав Унського царства у 660-680-х роках.

Життєпис 
Походив з 1-ї династії Пусільхи. Ймовірно, був сином ахава Муйаль-Наах-К'ухуль-К'ахк’-У’. Про нього відомо замало. Навіть ім'я його достеменно невідомо, тому позначається як Володар D.

Почав панувати між 650 та 672 роками. В день 9.12.0.0.0, 10 Ахав 8 Яшк'ін (1 липня 672 року) встановлено стелу K, присвячену ювілейним урочистостям. На основному боці зображено самого ахава, біля якого є 2 бранці, але немає повідомлень про військові дії. Також на задньому боці стели представлено легенду про утворення династії.

На думку дослідників, цей ахав спочатку зумів зміцнити становища царства Ун, проте згодом відбулися якісь події, що знову завдали ударів міцності держави. Невідомо який характер вони мали: зовнішній або внутрішній. До 692 року жодних відомостей про царів Ун немає. Тому вважається, що Володар D помер приблизно в 680-х роках, або 692 року. Владу перейняв також безіменний володар, якого позначають як Володар E.

Джерела 
 Prager C., Volta B., Braswell G. The Dynastic History and Archaeology of Pusilha, Belize // The Maya and their Central American Neighbors: Settlement Patterns, Architecture, Hieroglyphic Texts, and Ceramics / Ed. by G. Braswell. — London and New York: Routledge, 2014. — P. 286—289

Царі Пусільхи